Messier 29 (M29), een object aan de sterrenhemel
 Een voormalige verkeersweg:
 M29 (Joegoslavië)
 M-29 (Rusland)